Tongues – album di Esham del 2001
 Tongues – album dei Veni Domine del 2007